Дивізія А 1952 — 35-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Флакера (Петрошань) змінив назву на Мінерул.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1952
Румунія
1952 у румунському спорті